Francisco Fernández de Córdoba  hace referencia a varios artículos:

 Francisco Fernández de Córdoba y Mendoza, (m. 1536), obispo de Oviedo, Zamora y Palencia;
 Francisco Fernández de Córdoba (1626-1688), virrey de Cataluña;
 Francisco Fernández de Córdoba, X duque de Sessa (1687 - 1750), nieto del anterior.
 Francisco Fernández de Córdoba, abad de Rute (¿1565? - 1626).
 Francisco Fernández de Córdoba y Glimes de Brabante, duque de Alagón (m. 1841).